A bajnokság első fordulóját 2007. július 21-én rendezték meg. Az NB II Nyugati csoportjából a Siófok csapata, míg keletről a Nyíregyháza jutott fel.

Végeredmény 

* Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség LG: Lőtt gól KG: Kapott gól GK: Gólkülönbség

¹Az FC Tatabánya a 2008/09-es bajnokságra nem kért licencet.
²Jogerős licencmegvonás, és így kizárva a bajnokságból.

A bajnok MTK játékosai:
Végh Zoltán (29/0), Szatmári Zoltán (1/0), kapusok,
Bajúsz Endre (3/0), Bonifert Péter (1/0), Bori Gábor (12/5), Horváth Levente (24/0), Hrepka Ádám (17/2), Kanta József (25/12), Kecskés Tamás (21/0), Kulcsár Tamás, (29/3), Ladóczki István (6/0), Mladen Lambulić (28/7), Lencse László (3/0), Molnár Marcell (4/0), Pál András (17/2), Pátkai Máté (28/5), Pintér Ádám (26/2), Pollák Zoltán (26/2), Rodenbücher István (10/0), Simon Attila (1/0), Szabó Ádám (27/5), Szekeres Adrián (5/0), Urbán Gábor (25/17), Vadnai Dániel (3/0), Vági András (1/0), Zsidai László (25/1)

Vezetőedző: Garami József

Kereszttáblázat

Díjak

Nézőszám 

Az NB I átlagnézőszáma ebben az évben 2 542 fő volt, ami 3,6%-kal több az előző évinél. A legnagyobb nézőszám a Diósgyőri VTK és a BFC Siófok mérkőzésein volt, ekkor 10 000 voltak. A Sopron csapat csak 7 hazai meccset játszott, mivel évközben megvonták a licencét.

Fordulók

Őszi fordulók 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló
Gólátlag: 2,75. Átlagnézőszám (össznéző): 2900 (23 200).

6. forduló

7. forduló

8. forduló

Ez történt a fordulóban:

A forduló nyitómérkőzésén a címvédő Debrecen gyenge játéka ellenére is könnyedén hozta a kötelezőt, főleg Cedomir Pavicevic kiállítása után. Az Újpest sem botlott a pont nélküli Tatabánya ellen, bár a bányászcsapat lelkesen játszott, a fővárosi lila-fehér gárda simán hozta a mérkőzést. A hazaiaknál Dennis Dourandi első NB1-es mérkőzésén gólt lőtt. A legnagyobb várakozással várt DVTK-Szpari rangadó csalódáskeltő 0-0-t hozott, míg a Sopron az új tulajdonosa előtt kapott ki Fehérváron. A ZTE a kaposvári nevelésű Waltner Róbert duplájával verte a Rákóczit, a REAC pedig meglepetésre elhozta mindhárom pontot Paksról. Az éllovas Honvéd csak nyögvenyelősen nyert, a játék képe alapján az egy pontra rászolgáló Bodajk-Siófok ellen.

9. forduló

Ez történt a fordulóban:

A forduló pénteki rangadóján az éllovas Honvéd második félidei magabiztos játékával győzte le a vendég Zalaegerszeget, amelyből Ivan Dudićot kiállította Iványi játékvezető, miután szándékosan mellkason rúgta ellenfelét. A másik pénteki meccsen megszerezte első bajnoki pontját a Tatabánya, amely 0-2-es félidő után egyenlíteni tudott a DVTK ellen, sőt a végén akár meg is nyerhették volna a mérkőzést. Botlott a címvédő DVSC, Nyíregyházán közel 10000 néző előtt ikszelt a hajdusági csapat. Szintén nem nyert az Újpest, aki a REAC ellen hullajtott el két pontot, gyatra helyzetkihasználása miatt. A Győri ETO FC a 25 évvel ezelőtti bajnokcsapatra emlékezett a mérkőzés előtt, s a csapat sem maradt adós, kiütötte az 5 mérkőzés óta veretlen Fehérvárt, amelyből Koller Ákost a 89. percben kiállították. A Sopron hazai pályán nem bírt a Pakssal, melynek edzője, Lengyel Ferenc a mérkőzés után lemondott, míg a hazai mestert, Détári Lajost menesztették. Az MTK hozta a kötelezőt Kaposváron.

10. forduló

Ez történt a fordulóban:

Nyert a Paks az új edzővel, Gellei Imrével. A Fehérvár ellen, az eltiltásából visszatérő Tököli Attila győztes gólt szerzett. Nem bírt a Kaposvár és Győrrel, míg a ZTE a Vasast nem tudta legyőzni hazai pályán. Az újoncok csatáját a Nyíregyháza nyerte, s egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a siófokiak, ahol ultiámutot adtak a vezetőedzőnek, a következő két mérkőzésen hat pontot kell szerezniük. Könnyedén győzte le a Debrecen a sereghajtó Tatabányát, akárcsak az Újpest a megbízott edző által vezérelt FC Sopront. A Diósgyőr telt házas mérkőzésen kapott ki a REAC-tól, ami után Pajkos János kénytelen volt lemondani. A forduló rangadóját a Honvéd nyerte, ami így már öt ponttal vezeti a bajnokságot.

11. forduló

Ez történt a fordulóban:

A 11. forduló kétségkívül a vendég győzelmek fordulója volt, mindössze a Nyíregyháza tudott otthon nyerni. A nyitómérkőzést nagy botrány kísérte, ugyanis a mérkőzés előtt egy órával dőlt csak el, hogy kiáll a három hónapja fizetés nélkül játszó fehérvári csapat. Ennek ellenére a mérkőzésen jól tartották magukat, s az Újpest csak Németh Viktor kapus óriási potyájának köszönhetően győzött. Meglepetésre kikapott a ZTE Nyíregyházán, a mérkőzésen Koplárovics Béla a saját térfeléről lőtt gólt. A kiesési rangadón nem született döntés, a mérkőzés után távozott is Botos Antal a Siófok trénere. Simán győzött a DVSC a REAC ellen, amelyből kiállították Kapcsos Vincét. A Győr a mérkőzés vége előtt három perccel még két góllal vezetett, ennek ellenére kiegyenlített a Paks. A Gabona Trans Kaposvár ellen botlott az éllovas, míg az új edzővel megszerezte első győzelmét a DVTK a Vicenzo Coscóval szenvedő Sopron ellen. A vendégektől Abass Rassout első élvonalbeli mérkőzésén kiállították. A zárómérkőzés sima győzelmet aratott az MTK a Vasas felett. Ez volt az eddigi legkevesebb nézőt vonzó forduló.

12. forduló

Ez történt a fordulóban:

A nyitómérkőzésen megszerezte első hazai győzelmét a DVTK, a pénzükhöz hozzá nem jutó fehérváriak ellen. A forduló előtt listavezető Honvéd továbbra is hullámvölgyben: a ligakupakiesés és a Rákóczi elleni hazai vereség után ezúttal sem nyert otthon, sőt a Győri ETO ellen 0-2-ről álltak fel egy utolsó percben szerzett góllal. Folytatja menetelését a Kaposvár, a Honvéd után most a Vasas volt az áldozat. A ZTE-t légiósai repítették a sereghajtó FC Tatabánya ellen, rengeteg helyzetet elpuskázva sima győzelmet arattak. Az új edző Tornyi Barnabás csodát tett Siófokon, pár nap munka után máris megszerezték első hazai győzelmüket a Balaton-partiak, így már nem állnak kieső helyen. Folytatódik a Cosco-éra válsága, ezúttal a címvédő Debrecen rendezte el a forduló után már kieső helyen szerénykedő Sopront. Az Újpest sima győzelmet aratott a Gellei Imrével még veretlen Paks ellen. A zárómérkőzésen bár ránézésre sima győzelmet aratott az MTK, az első félidő alapján akár Szpari győzelem is születhetett volna.

13. forduló

Ez történt a fordulóban:

A nyitómérkőzésen bár 45 percig jobban játszott a Vasas, a második félidőben a Honvéd behúzta a kötelező három pontot a Fáy utcában. Meglepetésre győzött a Győr a bajnokaspiráns Újpest ellen, méghozzá úgy, hogy Nikolov Balázs kiállítása miatt a 43. perctől emberhátrányban játszottak a Rába partiak. A mérkőzés hőse Bajzát Péter volt, aki két gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott. Folytatja idei jó szereplését a Kaposvár, ezúttal Nyíregyházáról hozták el a három pontot Andre Alves duplájával. Sokáig szenvedett az MTK a sereghajtó FC Tatabánya ellen, egészen a 80. percig döntetlenre álltak, végül azonban kétgólos győzelmet arattak. A bajnokság eddigi legérdektelenebb mérkőzését szemlélhették a kilátogató nézők a REAC otthonában, a gyér számú közönség előtt ki is kapott a hazai együttes az utóbbi mérkőzéseken újra magára találó ZTE-től. Két pontot hagyott Pakson a DVTK, kétgólos előnyt herdáltak el a miskolciak, s a hazai Paks a 89. percben egyenlített Köteles kapus hibája után. Sok minden eldőlhetet volna, de semmi sem dőlt el a kieső helyek tekintetében Sopronban, azonban közönségriasztó mérkőzésen gólnéküli döntetlent játszott a Sopron és a Siófok. A mérkőzés krónikjához tartozik, hogy Szabó Zsolt FIFA játékvezető tízszer mutatott fel sárga lapot – Belićnek kétszer is –, s egyszer pirosat. A hétfő esti mérkőzésen a Fehérvártól Vad játékvezető a győzelmet vette el, amikor tévesen nem adta meg Sitku találatát és a reklamálónak sárga lapot adott.

14. forduló

15. forduló

Tavaszi fordulók 

16. forduló
<div class="NavContent"></div>

Ez történt a fordulóban:

Debrecenben indult el a tavaszi idény, ahol a csereként beállt Kerekes Zsombor egymaga megnyerte a mérkőzést a DVSC-nek. Meglepetésre nagyarányú győzelmet aratott a Győri ETO a Nyíregyháza felett, a győriek a gólkirály Bajzát Péter hiányában is öt gólt rúgtak, köszönhetően a nagyszerűen futballozó Bojan Brnovićnak. Bár nehezen indult, de sima győzelmet aratott a bajnoki címre törő Újpest az edzőváltáson átesett Siófok ellen. A vendégektől Sütő Lászlót kiállították. Az már a téli szünetben eldőlt, hogy a Tatabánya nem játszhat hazai pályán a tavasszal, azonban újabb csapás a kieső helyen lévő csapatnak, hogy a végül kiválasztott BVSC-stadion alkalmatlan nézők befogadaására (mert nem rendelkezik menekülőkapukkal), végül az MLSZ közbenjárására 600 néző tekinthette meg a mérkőzést. A sereghajtó Bányásznak azonban nem volt sok esélye a Vasas ellen, mert Kichit már az első félidőben kiállították szövegelésért. A forduló egyik meglepetése Kispesten született, a télen megerősített Honvéd csak döntetlenre volt képes a Soproni REAC ellen. Akárcsak a Tatabánya, a Paks sem szerepelhet hazai pályán, így Pécsett került megrendezésre a ZTE elleni mérkőzés, gyér közönség előtt. A ZTE az 1000. élvonalbeli mérkőzésén nagyon sima győzelmet aratott. Végül a forduló zárómérkőzésén Fehérváron kikapott a listavezető MTK, amely nem volt képes elvisleni a góllövőlistát vezető Urbán Gábor hiányát. A Kaposvár ezúttal szabadnapos volt.

17. forduló
A Sopron kizárása miatt a csapat összes meccsét 3-0-al az ellenfélnek igazolják: FC Sopron-Honvéd 0-3.
Gólátlag: 3,42 Átlagnézőszám (össznéző): 2257 (15 800) – a zárt kapus mérkőzés beszámítása nélkül
A Sopron kizárása miatt a csapat összes meccsét 3-0-al az ellenfélnek igazolják: FC Sopron-Honvéd 0-3.
Gólátlag: 3,42 Átlagnézőszám (össznéző): 2257 (15 800) – a zárt kapus mérkőzés beszámítása nélkül

Ez történt a fordulóban:

Színvonalas és gólgazdag mérkőzést hozott a nyitó összecsapás. Szép számú közönség előtt a ZTE parádés játékkal lemosta a bajnoki címre törő Újpestet. A hazaiaknál főleg a két gól jegyző palesztin Imad Zatara volt elemében. Folytatta menetelését a Győr, s immáron bajnokesélyesnek tekinthető. A kisalföldi gárda taktikus játékkal, magabiztosan verte a címvédő Lokit. Megszerezte első győzelmét a Siófok Aldo Dolcettivel, az idén botladozó DVTK ellen. A vendégektől Pintér Zoltánt kiállították. Kis híján balesetet szenvedett a paksi csapat, akiknek a busza elé esett egy szél által letépett tetőelem. A mérkőzés végül nem hozott viharos játékot, s a listavezető MTK-nak örülhetett az egy pontnak. Továbbra is lendületben maradt a szezon meglepetéscsapata, a télen legjobbjaitól megváló Kaposvár sok helyzetet kihagyva is nyert az FC Fehérvár ellen, ezzel pontszámban utolérte azt az Újpestet, amely közel kétszer annyit költött a télen a játékosvásárlásra, mint amennyi a somogy megyei klub éves költségvetése. Ezúttal is 5-0-s eredményt hozott a Nyíregyháza bajnokija – amelyet zárt kapuk mögött rendeztek –, de most a nyírségiek lőtték a gólokat. A hétfői bajnokin a Vasas győzni tudott a Cseri Gergő kiállítása miatt a mérkőzés nagy részében emberhátrányban játszó Soproni REAC felett.

18. forduló

19. forduló

20. forduló

21. forduló
Gólátlag: 3,0 Átlagnézőszám (össznéző): 2550 (15 300) – a zárt kapus mérkőzés nélkül

Gólátlag: 3,0 Átlagnézőszám (össznéző): 2550 (15 300) – a zárt kapus mérkőzés nélkül

22. forduló

23. forduló

24. forduló

25. forduló
A Sopron kizárása miatt a csapat összes meccsét 3-0-al az ellenfélnek igazolják: FC Sopron-Újpest 0-3.
Gólátlag: 3,29 Átlagnézőszám (össznéző): 2219 (13.315) – zárt kapus nélkül
A Sopron kizárása miatt a csapat összes meccsét 3-0-al az ellenfélnek igazolják: FC Sopron-Újpest 0-3.
Gólátlag: 3,29 Átlagnézőszám (össznéző): 2219 (13.315) – zárt kapus nélkül

26. forduló
A Sopron kizárása miatt a csapat összes meccsét 3-0-al az ellenfélnek igazolják: Diósgyőr-FC Sopron 3-0.
Gólátlag: 2,12 Átlagnézőszám (össznéző): 2585 (18 100) – zárt kapus nélkül.
A Sopron kizárása miatt a csapat összes meccsét 3-0-al az ellenfélnek igazolják: Diósgyőr-FC Sopron 3-0.
Gólátlag: 2,12 Átlagnézőszám (össznéző): 2585 (18 100) – zárt kapus nélkül.

27. forduló

28. forduló

29. forduló

30. forduló

Helyezések fordulónként 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Statisztika

Góllövőlista 

 Öngólt vétettek: Farkas Viktor (Tatabánya) a ETO, Fehér Zoltán (Sopron) a ETO, Filó Tamás (Tatabánya) a Kispest, Éger László (Paks) a Fehérvár, Dombai András(Újpest FC) a Honvéd, Sifter Tamás (Sopron) az MTK, Tóth Balázs (Honvéd) a DVSC, Molnár Zoltán (Paks) a Siófok, Balog Zsolt (Vasas) az Újpest és Salamon Miklós (Paks) a Tatabánya és az Újpest ellen

Legtöbb lapot kapott játékosok

Edzők 

¹ Az edzői teendőket Herczeg András látja el, de pro licenc hiányában hivatalosan klubmenedzser, s a szakmai stábból Bücs Zsolt tagja volt a tanfolyamnak, így papíron ő volt a vezetőedző.

Játékvezetők

Kupaszereplések

2007–2008-as UEFA-bajnokok ligája 
 Második selejtezőkör:
 Elfsborg – Debreceni VSC (1–0, 0–0) továbbjutott a Elfsborg 1–0-s összesítéssel.

2007–2008-as UEFA-kupa 
 Első selejtezőkör:
  Mika Jerevan – MTK Budapest (1–2, 1–0) továbbjutott a Mika Jerevan 2–2-es összesítéssel, idegenben lőtt góllal.
  Nistru Otaci – Budapest Honvéd (1–1, 1–1) továbbjutott a Budapest Honvéd 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel 4-5.
 Második selejtezőkör:
  Hamburg – Budapest Honvéd (0–0, 4–0) továbbjutott a Hamburg 4–0-s összesítéssel.

 2007-es Intertotó-kupa 
 Második forduló:
  Rubin Kazany''' – Zalaegerszeg (3–0, 2–0) továbbjutott a Rubin Kazany 5–0-s összesítéssel.

Jegyzetek

Források 
 IFFHS
 Nemzeti sport

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1